Джордан Тимоти Дженкс (родился 19 сентября 1993), более известный как Pi'erre Bourne — американо-бразильский продюсер и рэпер. Наиболее известен продюсированием песни «Magnolia» от Playboi Carti и «Gummo» от 6ix9ine. Продюсерский тег Bourne, «Yo Pierre, you wanna come out here ?» (; сэмпл из The Jamie Foxx Show), стал интернет феноменом и мемом, что привело его к известности.

Ранняя жизнь 
Дженкс родился в Форт-Райли, штат Канзас, но вырос в Нью-Йорке. В детстве он проводил лето со своей бабушкой в боро Куинс, что привело к его интересу к исполнителям хип-хопа Восточного побережья, таким как Dipset и G-Unit. Он родственник Mobile Malachi, белизского криол-регги музыканта. Он также является двоюродным братом Papoose, рэпера либерийского происхождения. Вдохновлённый своим дядей Дуайтом, который был рэпером и графическим художником, Дженкс впервые начал делать биты, когда учился в начальной школе, используя FL Studio на его компьютере.

Музыкальный стиль 
Дженкс вдохновлялся Уиз Халифой, Young Jeezy, Gucci Mane, J Dilla, Pharrell Williams, Timbaland и Kanye West. Также как и West, Дженкс хочет продолжить карьеру продюсера наравне с карьерой рэпера.

Дискография

Студийные альбомы

Совместные микстейпы

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

Как главный исполнитель

Продюсерская дискография

Примечания 

Композиторы по алфавиту
Музыкальные продюсеры Канады в стиле хип-хоп
Продюсеры XXI века